Ноне (італ. None, п'єм. Non) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Турин.
 Ла-Віль-е-Ноне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.